Gmina Górzno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Górzno (Powiat Brodnicki), eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Brodnicki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Górzno (Powiat Garwoliński) eine Landgemeinde im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien; siehe Górzno (Powiat Garwoliński)